Тосно — многозначное слово.

 Тосно — город в России, административный центр Тосненского района Ленинградской области.
 Тосно — железнодорожная станция в городе Тосно.
 Тосно II — железнодорожная платформа на московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.
 «Тосно» — требака Балтийского флота России.
 «Тосно» — футбольный клуб из города Тосно.

См. также 
 Тосна (значения)